Gminy w USA:
 Blendon (ang. Blendon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa
 Blendon (ang. Blendon Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Blendon (ang. Blendon Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Davison